Lo Shiv Smarak o Chhatrapati Shivaji Maharaj Memorial è un monumento in costruzione dedicato a Shivaji Maharaj, il re guerriero indiano del XVI secolo e fondatore dell'Impero Maratha.

Descrizione 
La statua sarà collocata nel Mar Arabico, vicino alla costa della città di Mumbai, nello stato indiano Maharashtra.

La statua si troverà di fronte alla spiaggia Girgaum Chowpatty di Mumbai, 1,5 km di distanza su un'isola artificiale di rocce.

La statua avrà un'altezza di 126 metri (413 piedi), posta in cima a un piedistallo di 84 m (276 piedi),  per un'altezza totale del monumento di 212 m (696 piedi).

L'area del progetto dovrebbe essere estesa su 130.000 metri quadrati (1.400.000 piedi quadrati).

Si prevede che sarà completato nel 2022. Inizialmente il costo totale del progetto è stato stimato in circa 300 milioni di dollari

La visione completa del progetto includerà gli edifici del centro visitatori, un giardino commemorativo, una biblioteca, una zona ristoranti e un centro congressi con spazio per circa  persone.

Il memoriale avrà anche un museo, una galleria espositiva, un anfiteatro, un eliporto e un ospedale.

Il memoriale mostrerà repliche dei forti di Chhatrapati Shivaji Maharaj.

Monumenti dell'India